Die European Darts Trophy 2018 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 12. bis zum 14. Oktober 2018 zum sechsten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das dreizehnte und letzte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2018 durchgeführt wurde. Austragungsort war zum zweiten Mal die Lokhalle in Göttingen.

Den Turniersieg sicherte sich der Niederländer Michael van Gerwen, der sich im Finale mit 8:3 Legs gegen den Engländer James Wade durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Rob Cross
  Ian White
  Michael Smith
  Mensur Suljović
  Adrian Lewis
  James Wade
  Jonny Clayton
  Joe Cullen
  Daryl Gurney
  Simon Whitlock
  Darren Webster
  Gerwyn Price
  Dave Chisnall
  Max Hopp

Sieger des UK Qualifier
  Mark Wilson
  Mervyn King
  Stephen Bunting
  Steve West
  John Henderson
  Ricky Evans
  Luke Humphries
  Matthew Edgar
  Steve Beaton
  Keegan Brown
  Luke Woodhouse
  Michael Mansell
  Andrew Gilding
  George Killington
  Richard North
  Ryan Joyce
  Brendan Dolan
  Simon Stevenson

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Jeffrey de Zwaan
  Jelle Klaasen
  Antonio Alcinas
  Vincent van der Voort
  Jeffrey de Graaf
  Danny Noppert
  Jermaine Wattimena
  Kim Huybrechts

Sieger des Host Nation Qualifier
  Martin Schindler
  Maik Langendorf
  Steffen Siepmann
  Christian Bunse
  Robert Marijanović
  Gabriel Clemens

Nordic & Baltic Qualifier
  Marko Kantele

East Europe Qualifier
  Krzysztof Ratajski

Setzliste

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen, wurde allerdings auf Laola1.tv im kostenlosen Livestream übertragen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

2018
European Darts Tour 2018
Sportveranstaltung in Göttingen